Collegio di Finchley and Golders Green – collegio elettorale di Londra rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito
 East Finchley – stazione della metropolitana di Londra nell'omonimo sobborgo
 Finchley – sobborgo residenziale di Londra 
 Stazione di Finchley Road – stazione della metropolitana di Londra
 Finchley Central – stazione della linea Northern della metropolitana di Londra 
 West Finchley – stazione della metropolitana di Londra

Pagine correlate 
Finchley Road